Антон Хейда (; октябрь 1878 — ?) — американский гимнаст и легкоатлет, пятикратный чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе в гимнастике Хейда участвовал в восьми дисциплинах. Он выиграл золотые медали в первенстве на 7 снарядах, в командном первенстве, в упражнениях на перекладине, на коне и в опорном прыжке. Он стал первым пятикратным чемпион состязаний в истории Игр. Также он получил серебряную медаль в соревновании на брусьях, занял 18-е место в личном первенстве и 12-е в первенстве на 9 снарядах.

В лёгкой атлетике Хейда соревновался только в троеборье, в котором занял 59-е место.

Хейда стал самым титулованным спортсменом на этой Олимпиаде.

Примечания

Ссылки 
 Антон Хейда на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1878 году
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Гимнасты США
Многоборцы США
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от США
Персоналии, чья дата смерти не установлена